Серге́й Петро́вич Соловьёв:
 Соловьёв, Сергей Петрович (1817—1879) — драматург.
 Соловьёв, Сергей Петрович (1932—2000) — советский учёный.